Akdere ist der Name mehrerer türkischer Orte:

 Akdere (Silifke), eine Gemeinde im Landkreis Silifke der Provinz Mersin

 Akdere (Adıyaman), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Adıyaman
 Akdere (Ardeşen), ein Dorf im Landkreis Ardeşen der Provinz Rize
 Akdere (Demirci), ein Dorf im Landkreis Demirci der Provinz Manisa
 Akdere (Denizli), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Denizli
 Akdere (Gürün), ein Dorf im Landkreis Gürün der Provinz Sivas
 Akdere (Han), ein Dorf im Landkreis Han der Provinz Eskişehir
 Akdere (Hopa), ein Dorf im Landkreis Hopa der Provinz Artvin
 Akdere (Kangal), ein Dorf im Landkreis Kangal der Provinz Sivas
 Akdere (Kars), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kars
 Akdere (Nallıhan), ein Dorf im Landkreis Nallıhan der Provinz Ankara
 Akdere (Silvan), ein Dorf im Landkreis Silvan der Provinz Diyarbakır
 Akdere (Sungurlu), ein Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum
 Akdere (Yenişehir), ein Dorf im Landkreis Yenişehir der Provinz Bursa

Akdere ist außerdem der türkische Name des albanischen Flusses Prizrenska Bistrica